Ма́ртин Га́влат (; , , Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, правый нападающий, чемпион мира 2000 года в составе сборной Чехии. В составе чешской сборной провёл 51 игру, набрал 31 очко (14 шайб + 17 передач).Также провёл 790 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за клубы «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхокс», «Миннесота Уайлд», «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Джерси Девилз», «Сент-Луис Блюз» и набрал 594 очка (242 шайбы + 352 передачи). 8 февраля 2017 года объявил о завершении игровой карьеры.

Карьера 
На драфте НХЛ 1999 года выбран в первом раунде под общим 26 номером командой «Оттава Сенаторз». Дебют в лиге форварду удался. В первой же своей игре против «Бостон Брюинз» 5 октября 2000 года он набрал свой первый результативный балл, отдав одну передачу. Первый гол состоялся 14 октября в игре против «Торонто Мэйпл Лифс». Всего в первом своём сезоне он набрал в 73 матчах 42 очка, включая 19 голов и 23 результативные передачи. К тому же он был номинирован на титул лучшего новичка регулярного чемпионата. Но «Колдер Трофи» достался не ему, а российскому голкиперу «Сан-Хосе Шаркс» Евгению Набокову. В том же сезоне состоялся и первый хет-трик Гавлата в НХЛ.

С самого дебюта в канадской команде Гавлат занял место в основе. Если он и пропускал игры, то только по причине травм, а также дисквалификаций и забастовок. Из-за своего номера и скорости ему было присвоено прозвище «Mach 9». В составе «Оттавы» Гавлат в сезоне 2001/2002 занял место центрального нападающего, где до него играл Алексей Яшин, обменянный в «Нью-Йорк Айлендерс». За российского нападающего «сенаторы» получили Здено Хару, Билла Макалта и общий второй выбор на драфте (им стал Джейсон Спецца).

В сезоне 2005/2006, сыграв в регулярном чемпионате всего 18 игр, получил тяжелую травму, и пропустил остаток сезона. Зато в плей-офф Гавлат стал одним из лидеров своей команды набрав 13 очков в 10 матчах, что впрочем не помогло его команде, которая вылетела во втором раунде.

10 июля 2006 года «Оттава» обменяла Гавлата и нападающего Брайана Смолински в «Чикаго Блэкхокс» на защитников Михала Баринку и Тома Прайссинга, нападающего Джоша Хеннесси и выбор во втором раунде драфта 2008 года. Сезон 2006/2007 Гавлат начал в «Чикаго Блэкхокс», где сразу же стал лучшим бомбардиром.

1 июля 2014 года подписал контракт с «Нью-Джерси Девилз». Провел в составе «дьяволов» один сезон, в следующем сезоне сыграл 2 игры за «Сент-Луис Блюз» но из-за травмы вынужден был прервать карьеру. По ходу сезона 2016/2017 тренировался в клубе чешской Экстралиги «Комета Брно», но травма не позволила ему вернуться на лед.

Статистика

Достижения 
 Чемпион мира 2000
 Победитель молодежного чемпионата мира (до 20 лет) 2000
 Бронзовый призер чемпионата мира 2011
 Бронзовый призер чемпионата Чехии 1999
 Участник матча всех звёзд НХЛ 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой